Бадави́ ( — бедуины, арабы-кочевники) — фамилия и имя арабского происхождения, в переводе означает «бедуины», «арабы-кочевники».

Фамилия
 Абдулла Ахмад Бадави (род. 1939) — пятый премьер-министр Малайзии и министр финансов.
  (1887—1965) — египетский юрист.
  (1904—1957) — Министр промышленности и торговли Египта.
 Абд ар-Рахман Бадави (1917—2002) — египетский философ и поэт.
  (1922—2006) — исламский богослов и общественный деятель.
  (род. 1959) — теле-радио журналист.
 Раиф Бадави — активист и писатель из Саудовской Аравии.
 Самар Бадави (род. 1981) — правозащитница из Саудовской Аравии.

Имя
 Бадави Русланович Гусейнов (род. 1991) — российский и азербайджанский футболист.
 Рамазанов, Бадави Рамазанович (1927—1977) — лакский поэт.
  (1905—1981) — сирийский поэт.

Аль-Бадави
 Ахмад аль-Бадави (ум. 1276) — основатель суфийского тариката бадавитов/ахмадитов.
 Аль-Бадави, Джамаль Мухаммад (1960 или 1963 или 1969—2019) — йеменский террорист.

Примечания